

Дуново — село в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Дуново — село в Бабаєвському районі Вологодської області.
 Дуново — село в Нерехтському районі Костромської області.
 Дуново — село в Угличському районіе Ярославської області.